Capilano bezieht sich auf:

 Joseph Capilano († 1910), Häuptling der Squamish von 1895 bis 1910
 Capilano University, Universität in North Vancouver, British Columbia, Kanada
 Capilano (Fluss), Fluss in British Columbia, Kanada
 Capilano Suspension Bridge, Hängebrücke über den Capilano